Suree Sukha (Sakon Nakhon, 27 de julho de 1982) é um futebolista profissional tailândes, defensor destro, milita no Chonburi FC.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Tailândia
Futebolistas do Chonburi FC
Futebolistas do Manchester City F.C.
Futebolistas do Grasshopper Club
Futebolistas do Buriram United Football Club